Натуральне число 998
 998 рік до нашої ери
 998 рік нашої ери